Il doppio del torneo di tennis Sheriff Jim Coats Clearwater Women's Open 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Kimberly Couts e Līga Dekmeijere che hanno battuto in finale Heidi El Tabakh e Arina Rodionova 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Stéphanie Foretz Gacon /  Irena Pavlović (semifinali)
 Mervana Jugić-Salkić /  Melanie South (primo turno)

 Ahsha Rolle /  Mashona Washington (quarti di finale)
 Kimberly Couts /  Līga Dekmeijere (Campionesse)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Sheriff Jim Coats Clearwater Women's Open 2011